Rezultati Amaterskega prvenstva Francije 1950 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Budge Patty je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Jaroslav Drobný (finale)
  Frank Sedgman (četrti krog)
  William Talbert (polfinale)
  Eric W. Sturgess (polfinale)
  Arthur D. Larsen (četrtfinale)
  John E. Bromwich (četrtfinale)
  Budge Patty (prvak)
  Victor Elias Seixas (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
1950